

Persone 
 Alex Massie (1906-1977) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Bobby Massie (n. 1989) – giocatore di football americano statunitense
 Chris Massie (n. 1977) – cestista statunitense
 Robert K. Massie (n. 1979) – storico e saggista statunitense
 Thomas Massie (n. 1971) – politico statunitense
 William John Massie (n. 1969) – nome anagrafico di Billy Milano, cantante e bassista statunitense

Pagine correlate 
Massi
Massy
Masi